The Last Man on Earth é uma série de televisão americana de comédia pós-apocalíptica criada e estrelada por Will Forte. A série estreou na Fox em 1 de março de 2015. Em 8 de abril de 2015 a série foi renovada para uma segunda temporada, que teve início em 27 de setembro de 2015.

Resumo

Episódios

1ª Temporada: 2015

2ª Temporada: 2015-2016 

Last Man on Earth